CATI
Toxocara cati

Pessoas
Francisco Cati

Localidades

Catí

Desambiguação